Timika ist eine Stadt in der Provinz Papua im indonesischen Teil Neuguineas mit ca. 100.000 Einwohnern und Hauptstadt des Regierungsbezirks Mimika.

Die Stadt liegt in unmittelbarer Nähe des Lorentz-Nationalparks und der größten Goldmine der Welt, der Grasberg-Mine. Die Nähe der Mine und das rasante Wachstum der Stadt stellen eine Bedrohung für die Umwelt und den Nationalpark dar. Weiter ist wegen der Aktivitäten der Papua-Rebellen der Organisasi Papua Merdeka in der Region das indonesische Militär stark präsent.

Timika ist seit 2003 Sitz des Bistums Timika.

Klima

Transport 
In Timika befindet sich der Flughafen Mozez Kilangin, der von mehreren indonesischen Fluggesellschaften angeflogen wird und die Stadt mit anderen Städten Indonesiens verbindet, unter anderem Jakarta.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Indonesien
Ort in Australien und Ozeanien
Geographie (Papua Tengah)
Ort auf Neuguinea